Níkel puede referirse a:

 Níquel, elemento químico cuyo número atómico es 28 y su símbolo es Ni.
 Níkel, localidad rusa del óblast de Múrmansk.
 Níkel, localidad rusa de la república de Adiguesia.
 Nikël, localidad albanesa.